Weymouth (Austrália) — município da Tasmânia
 Weymouth (Massachusetts) — cidade de Massachusetts
 Weymouth (Dorset) — cidade  no condado de Dorset, Inglaterra

Desambiguações de topônimos